Die englische Bezeichnung Third Division beschreibt im Sport zumeist die dritthöchste Spielklasse einer Ligahierarchie. Oft steigen die schwächsten Vereine nach Abschluss einer Saison in eine niederklassigere, zumeist vierthöchste Liga ab und erhalten im Ausgleich die bestplatzierten Vereine aus dieser darunter liegenden Spielklasse. Darüber hinaus steigen oft die bestplatzierten Vereine am Ende einer Spielzeit in einer darüberliegende Liga, zumeist eine Second Division, auf. In einigen Ländern ist die Third Division nicht mehr die dritthöchste Liga, nachdem sie durch die Einführung zusätzlicher (Profi-)Ligen ersetzt und um jeweils eine Stufe nach unten verdrängt wurde.

Wichtige Third Division-Ligen im englischsprachigen Bereich sind:

 Football League Third Division, englische Third Division (nach Ablauf der Saison 2003/04 aufgelöst)
 Scottish Football League Third Division, schottische Third Division (aktuell die vierte schottische Liga)
 Welsh Football League Third Division, walisische Third Division (vierte walisische Liga, neben der es parallel noch sieben weitere vierte walisische Ligen gibt)

Für weitere Bedeutung des Begriffs siehe Division.

Klasse (Sport)